Sherlock Holmes, personatge de ficció creat el 1887 per Arthur Conan Doyle, protagonista d'una sèrie de novel·les i relats de ficció

 Literatura:
 El Jove Sherlock Holmes, col·lecció de literatura juvenil

 Cinema:
 Sherlock Holmes Baffled, curtmetratge estatunidenc de 1900 dirigit per Arthur Marvin
 Sherlock Jr., pel·lícula estatunidenca de 1924 dirigida i interpretada per Buster Keaton
 Sherlock Holmes i la dona de verd, pel·lícula estatunidenca de 1945 dirigida per Roy William Neill i protagonitzada per Basil Rathbone i Nigel Bruce
 Sherlock Holmes: Nit de terror, pel·lícula estatunidenca de 1946 dirigida per Roy William Neill i protagonitzada per Basil Rathbone i Nigel Bruce
 Les aventures de Sherlock Holmes i del doctor Watson, sèrie de telefilms soviètics dirigits per Ígor Màslennikov i protagonitzats per Vassili Livànov i Vitali Solomin (1979 - 1986)
 Sherlock Holmes i les màscares de la mort, telefilm britànic de 1984 dirigit per Roy Ward Baker i protagonitzat per Peter Cushing i John Mills
 Sherlock Holmes (pel·lícula de 2009), pel·lícula de 2009 dirigida per Guy Ritchie i protagonitzada per Robert Downey Jr. i Jude Law
 Sherlock Holmes: Un joc d'ombres, pel·lícula de 2011 dirigida per Guy Ritchie i protagonitzada per Robert Downey Jr. i Jude Law

 Televisió:
 Sherlock Holmes (anime), sèrie d'animació italo-japonesa de 1984
 Sherlock, sèrie de televisió britànica de 2010 protagonitzada per Benedict Cumberbatch i Martin Freeman 

 Teatre:
 Sherlock Holmes: The Musical, musical de 1998 basat en els personatges creats per Sir Arthur Conan Doyle, amb llibret, música i lletres de Leslie Bricusse

 Videojocs:
 Sherlock Holmes: El Misteri de la Mòmia, videojoc de 2002
 Sherlock Holmes: L'Arracada d'Argent, videojoc de 2004
 Sherlock Holmes: L'Aventura, videojoc de 2005
 Sherlock Holmes i el rei dels lladres, videojoc de 2007
 Sherlock Holmes contra Jack l'Esbudellador, videojoc de 2009

Vegeu també 
 Holmes
 Cànon holmesià
 Elementary